Il doppio del torneo di tennis Brussels Indoor 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Boris Becker e John McEnroe che hanno battuto in finale Guy Forget e Jakob Hlasek 6-3, 6-2.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (semifinali)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (quarti di finale)

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)
 Goran Ivanišević /  Patrick McEnroe (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Indoor 1992
ATP Tour 1992